Бомбассе́и () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Бомбассеи, Альберто (род. 1940) — итальянский предприниматель и политик.
 Бомбассеи, Вальтер (род. 1965) — итальянский кёрлингист.
 Бомбассеи, Диего (род. 1971) — итальянский кёрлингист.